Die Saison 2016 der Volleyball-Weltliga war die 27. Ausgabe des Wettbewerbs. Sie begann am 16. Juni und endete am 17. Juli. Zum ersten Mal nahmen 36 anstatt der bisherigen 32 Mannschaften teil.

Modus 
Wie im letzten Jahr spielten die Mannschaften in drei Divisionen, wobei es zu Auf- und Abstieg kam. Jede Division hatte zwei Phasen – Vorrunde und Final Six (Division I) oder Final Four (Division II und III).

In der Vorrunde traten alle Mannschaften an. In den ersten drei Wochen (bei Division III sind es zwei) fanden jeweils zwei (bei Division I sind es drei) Turniere mit vier Mannschaften parallel statt. Die besten vier bzw. drei Mannschaften der Gesamtwertung qualifizierten sich neben den Gastgeber für die Finalrunde. Für das Final Six qualifizierte sich auch der Sieger des Final Four von Division II. In der Finalrunde spielten die Mannschaften „jeder gegen jeden“.

Die Anzahl der Siege war entscheidend für die Platzierung nach den Gruppenspielen. Bei einem 3:0 oder 3:1 gab es drei Punkte für den Gewinner und keinen für den Verlierer. Bei einem 3:2 erhielt der Sieger zwei Punkte, der Gegner einen Punkt. Falls zwei oder mehrere Mannschaften die gleiche Anzahl von Siegen hatten, wurde die Reihenfolge in der Tabelle nach folgenden Kriterien festgelegt: Zunächst entschied die Anzahl der Punkte, bei Gleichheit der Quotient der Sätze und zum Schluss der Quotient der Ballpunkte.

Division I

Vorrunde

Erste Woche

Zweite Woche

Dritte Woche

Gesamtwertung

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde vom 13. bis 17. Juli in Krakau (Polen) ausgetragen.

Division II

Vorrunde

Erste Woche

Zweite Woche

Dritte Woche

Gesamtwertung

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde am 9. bis 10. Juli in Matosinhos (Portugal) ausgetragen.

Division III

Vorrunde

Erste Woche

Zweite Woche

Gesamtwertung

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde am 1. und 2. Juli in Frankfurt am Main (Deutschland) ausgetragen.

Weblinks 

 Informationen der FIVB (englisch)

2016
Weltliga
Sportsaison 2016